Az ISO 3166-2:MN egy földrajzi kódokat definiáló ISO szabvány; az ISO 3166-2 szabvány területeket és településeket leíró kódjai közül a Mongóliára vonatkozók tartoznak ide. A Mongólia tartományait jelölő kód első két betűje Mongólia ISO 3166-1 kódja, azaz MN, míg az utolsó egy vagy három karakternyi szám.

Lásd még 
 ISO 3166-1

ISO-szabványok
Mongólia